Diskografie Margaret Berger, norské synthpopové zpěvačky-skladatelky, se skládá ze 2 studiových alb, 1 kompilačního alba, 7 singlů a 5 videoklipů.

Debutové album Chameleon bylo vydáno dne 4. října 2004. Album bylo čtvrté v Norwegian albums chart. Album sice oficiálně nemělo fyzickou podobu, ale videoklip za píseň „Lifetime Guarantee“  získalo ocenění Spellemannprisen.

Druhé album Pretty Scary Silver Fairy bylo vydáno dne 2. října 2006 a v Norsku se umístilo na pozici 8. Album si získalo pozitivní odezvu, kdy představuje směs elektronické a taneční pop music. Pilotní singl „Samantha“ se umístil na pozici 6 v Norwegian singles chart. Poté následovali dva další singly „Will You Remember Me Tomorrow?“, které se umístilo na 13. místě v Norwegian singles chart a „Robot Song“, které zůstalo bez umístění.

Dne 21. února 2011 vydala singl "In a Box". V červnu 2011 její vydavatelství Sony BMG vydalo EP kompilaci čtyř hitů, které obsahuje singly „Lifetime Guarantee“, „Samantha“, „Will You Remember Me Tomorrow?“ a „Chameleon“.

Reprezentovala Norsko v 2. semifinále Eurovision Song Contest 2013 poté, co vyhrála norský národní finále dne 9. února s písní „I Feed You My Love“. Píseň dosáhla čísla 4 v Norwegian singles chart. Ve finále dne 18. května 2013 se umístila na 4. místě s 191 body. Album bude obsahovat píseň „I Feed You My Love“, se kterým reprezentovala Norsko na Eurovision Song Contest 2013.

Alba

Studiová alba

Kompilační alba

Singly

Videoklipy

Reference 

Berger, Margaret